Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Stephen Noteboom che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Simon Youl 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Stephen Noteboom (Campioni)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (semifinali)
 Libor Pimek /  Roberto Saad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1994